Jacques Larochelle (1920-2005) est un chanteur et animateur de télévision canadien.
Jacques Larochelle est un criminaliste canadien, plaideur de grande réputation.

Notes et références